El término Bzipi, Bzib o Bzyp puede hacer referencia a:

 Bzipi (región), es una de las siete regiones históricas de Abjasia.
 Bzipi, asentamiento urbano en el distrito de Gagra, Abjasia.
 Fortaleza de Bzipi, fortificación cercana del pueblo homónimo.
 Bzipi, río de Abjasia.
 Bzipi, cordillera de Abjasia.
 Bzipi, dialecto del idioma abjasio.

Abjasia